

Копита — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Копита — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Копито